Aison bezeichnet: 

 eine Figur der griechischen Mythologie, Vater Iasons, siehe Aison (Mythologie)
 eine wohl fiktive Stadt der griechischen Mythologie, siehe Aison (Stadt)
 einen rotfigurigen Vasenmaler aus Athen, siehe Aison (Vasenmaler)
 mit seinem antiken Namen einen Fluss in der Ebene von Katerini, siehe Mavroneri (Makedonien)

Siehe auch:
 Aeson